Faradayův zákon může označovat:

 Faradayův zákon elektromagnetické indukce
 1. Faradayův zákon elektrolýzy
 2. Faradayův zákon elektrolýzy